2 miejscowości w Polsce:
 Wopy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Wopy – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dywity